Kasuri steht für

 Kasuri (Gewebe), japanischer gefärbter Stoff
 Khurshid Kasuri (* 1941), pakistanischer Politiker.